Frans de Nerée tot Babberich (1882-1929), Nederlands kunstenaar
 Frans de Nerée tot Babberich (1943), Nederlands politicus